Ledizione 1927-28 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Ferencváros, che conquistò il suo 11º titolo.

Capocannoniere del torneo fu József Takács del Ferencváros con 31 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente

Verdetti 
 Ferencváros campione d'Ungheria 1927-28.
 Ferencvárosi FC e Hungária FC ammessi alla Coppa dell'Europa Centrale 1928
 Attila FC retrocesso in Nemzeti Bajnokság II.

Squadra campione

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1927
Calcio nel 1928
Campionato ungherese di calcio